Ринкон Колорадо има више значења:

 Ринкон Колорадо (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ринкон Колорадо (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ринкон Колорадо, Кањон де ла Вирхен (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику